Piscine ima više značenja:
 Piscine, Piacenza
 Piscine, Trento